718 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 718 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Костромской области, Поназыревский район.
 718 км — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области. Код 584814.